Saône :  rivière de l'est de la France
 Saône : commune française située dans le département du Doubs

Voir aussi 

 Haute-Saône : département français
 Saône-et-Loire : département français
 Saône ou château de Saône forteresse du  en Syrie.

Homophones 
  : page d'homonymie
 Saosnes, commune française du département de la Sarthe
 Saulnes, commune française du département de Meurthe-et-Moselle
 Saune, rivière de Haute-Garonne